Albánia
Karaburun-félsziget vagy Karaburun-hegység, albániai félsziget és hegység Vlora megyében 
Karaburun–Sazan Tengeri Nemzeti Park, albániai nemzeti park 

Törökország
Karaburun-félsziget törökországi félsziget İzmir tartományban 
Karaburun, törökországi város és körzet İzmir tartományban 
Karaburun, törökországi település Adıyaman tartományban 
Karaburun, törökországi település Ağrı tartományban 
Karaburun törökországi település Çorum tartományban 
Karaburun, törökországi település Mardin tartományban 
Karaburun, törökországi település Muş tartományban 
Karaburun, városrész a törökországi Isztambulban